Монкстаун (; ) — пригород в Ирландии, находится в графстве Дун-Лэаре-Ратдаун (провинция Ленстер).

Примечания 

Населённые пункты графства Дун-Лэаре-Ратдаун